David Nolens (1973), Vlaams schrijver
 Guillaume Nolens (1872-1941), Belgisch medicus
 Leonard Nolens (1947), Vlaams dichter en dagboekschrijver
 Paule Nolens (1924-2008), Belgisch kunstschilder en glazenier
 Willem Hubert Nolens (1860-1931), Nederlands priester en politicus